

Маженін — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Маженін — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Маженін — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства